Мандей () — английская фамилия. Известные носители:

 Мандей, Рик (род. 1945) — американский профессиональный бейсболист.
 Мандей, Ричард (1896—1932) — английский лётчик-ас Первой мировой войны.
 Мандей, Энтони (1560—1633) — английский драматург и писатель.